Centipede může být:

 anglický výraz pro stonožky
 Centipede (skupina) – anglická hudební skupina
 Centipede (album) – album zpěvačky Rebbie Jackson
 Centipede Hz – album skupiny Animal Collective
 Centipede (videohra) – videohra